Lührsen ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Lührsen (1805–1868), deutscher Jurist, Leiter der hamburgischen Hypothekenverwaltung
 Hannes Lührsen (1907–1986), deutscher Architekt
 Johannes Lührsen (1838–1903), kaiserlich-deutscher außerordentlicher Gesandter und Minister

Siehe auch:
 Lürssen (Begriffsklärung)
 Lüerssen
 Luhrsen-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika